Příjmení Labuda nosí více různých osobností:

 Gerard Labuda (1916–2010) – polský pedagog, historik a medievalista
 Marián Labuda (1944–2018) – slovenský herec
 Radim Labuda (1976) – slovenský akční umělec